Cet article présente les résultats détaillés du double messieurs de l'édition 2022 du tournoi de Wimbledon qui est disputé du 29 juin au . Ce tournoi est le troisième de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants

Pendant le tournoi 
Il s'agit du dernier tournoi professionnel du Britannique Ken Skupski. Il dispute son dernier match en carrière en huitième de finale, au côté de Jonny O'Mara face aux Allemands Kevin Krawietz et Andreas Mies.

Les têtes de série 4 Marcelo Arévalo et Jean-Julien Rojer, vainqueurs de Roland Garros un mois plus tôt, sont battus dès leur entrée en lice par les Américains Denis Kudla et Jack Sock.

En demi-finale, les Australiens Matthew Ebden et Max Purcell, finalistes à l'Open d'Australie en janvier, sauvent cinq balles de match face aux têtes de série numéro 1 Rajeev Ram et Joe Salisbury et s'imposent au bout de près de 4 heures de jeu. Dans l'autre demi-finale, les têtes de série numéro 2 Nikola Mektić et Mate Pavić dominent Juan Sebastián Cabal et Robert Farah après une rencontre longue de , là aussi en sauvant une balle de match.

Lauréats 
Matthew Ebden et Max Purcell remportent leur  titre ensemble en battant en finale les tenants du titre Nikola Mektić et Mate Pavić. Il s'agit de leur  et  titre respectif dans la discipline, leur  en Majeur. Durant leur parcours, les Australiens auront disputé cinq matchs sur six en cinq sets, dont leur entrée en lice et leur demi-finale en étant mené deux manches à rien, et en sauvant en totalité huit balles de match.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Notes et références

Notes

Voir aussi

Articles connexes 
 Palmarès du double messieurs du tournoi de Wimbledon

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

2022
Wimbledon Double messieurs
Tournoi de Wimbledon 2022